Kapten Klänning kan syfta på:

 Ett smeknamn för polisen Göran Lindberg
 En rollfigur i flera av Killinggängets shower